Desa Jayalaksana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jayalaksana (administrativ by i Indonesien, lat -6,49, long 108,39), Jawa Barat, 
 Desa Jayalaksana (administrativ by i Indonesien, lat -6,10, long 107,19), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar